Серге́й Тимофе́ев:
 Тимофеев, Сергей Алексеевич (род. 1966) — российский футбольный арбитр.
 
 Тимофеев, Сергей Васильевич (род. 1970) — российский и советский футболист, директор стадиона «Текстильщик».
 Тимофеев, Сергей Викторович (1970—1997) — российский и советский футболист.
 
 Тимофеев, Сергей Иванович (1955—1994) — российский преступник.
 Тимофеев, Сергей Константинович (1923—1944) — гвардии сержант, Герой Советского Союза.
 Тимофеев, Сергей Сергеевич (1886—1941) — русский советский писатель, драматург.
 Тимофеев, Сергей Фёдорович (1950—2021) — советский борец вольного стиля.
 Тимофеев, Сергей Эдуардович (род. 1970) — латвийский русский поэт.